Рожањ може бити:
 Рожањ (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Рожањ (планински врх), највиши врх Сокол планине (973 м)
 Рожањ (планина), општина Ражањ